Sztuka kulinarna
 pasta curry – półprodukt w kuchniach orientalnych
 curry – nazwa sposobu przyrządzenia potraw w kuchni indyjskiej
 curry – potrawa tajska, np. żółte curry
 curry – potrawa japońska
 liście curry – liście drzewa Bergera koenigii używane jako przyprawa

 Geografia Stanów Zjednoczonych
 Curry – gmina () w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Curry – hrabstwo () w stanie Nowy Meksyk
 Curry – hrabstwo  () w stanie Oregon

 Matematyka i programowanie
 Curry to zazwyczaj nazwa funkcji, służącej do Currying'u